Adriano Biasutti – politico italiano
 Frediana Biasutti – giornalista italiana
 Lorenzo Biasutti – politico italiano
 Luciano Biasutti – trombettista e flicornista jazz italiano
 Renato Biasutti – geografo ed etnologo italiano